Cecylia Vetulani (ur. 11 kwietnia 1908 w Krakowie, zm. 2 stycznia 1980 w Olsztynie) – polska historyk sztuki, konserwatorka zabytków, malarka, antykwariuszka, badaczka sztuki ludowej Warmii i Mazur.

Życiorys 
Była córką inżyniera Franciszka Vetulaniego (1856−1921) i Katarzyny z domu Ipohorskiej-Lenkiewicz (1868–1915). Miała troje rodzeństwa: brata Stanisława, oraz siostry Zofię i Marię.

W 1926 roku rozpoczęła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, której dyplom otrzymała w 1932. W 1935 uzyskała uprawnienia nauczyciela szkół średnich. Po zakończeniu II wojny światowej mieszkała w Olsztynie. Od 1945 pracowała w Wydziale Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, gdzie była referentem do spraw muzealnych. Następnie podjęła pracę w Muzeum Mazurskim. Zajmowała się tam ratowaniem, porządkowaniem i zabezpieczaniem zbiorów. W roku 1950 została kustoszem Muzeum Mazurskiego, a w latach 1953–1955 pełniła funkcję referenta konserwacji zabytków w Wydziale Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Od 1956 pracowała w antykwariacie olsztyńskim. W 1959 przeszła na rentę inwalidzką.

Publikowała artykuły dotyczące sztuki ludowej oraz zabytków Warmii i Mazur, m.in. w czasopismach „Słowo na Warmii”, „Warmia i Mazury”, „Przegląd Zachodni” i „Polska Sztuka Ludowa”. W 1972 nakładem Wydawnictwa Pojezierze ukazały się jej wspomnienia zatytułowane Pionierzy i zabytki. Vetulani opisała w nich swoje doświadczenia z lat powojennych, rozpoczynając od roku 1945 streściła losy przeprowadzki do Olsztyna i działalności na zamku olsztyńskim, gdzie organizowała Muzeum, a także z pracy terenowej jako wojewódzkiego konserwatora zabytków. Była także malarką.

Zmarła w 1980. Została pochowana w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, w kwaterze 218, rząd 3, numer 27.

Publikacje 
 Pasłęckie formy piernikarskie w: „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” z. 1, 1953.
  Wspomnienia.

Odznaczenia 
Za zasługi położone dla ochrony dóbr kultury otrzymała Złotą Odznakę „Za opiekę nad zabytkami”.

Rodzina

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Ludzie urodzeni w Krakowie
Ludzie związani z Olsztynem
Odznaczeni Złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”
Pochowani na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
Polscy historycy sztuki
Polscy konserwatorzy zabytków
Polscy antykwariusze
Cecylia
Urodzeni w 1908
Zmarli w 1980